A 2002–2003-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak és ezután három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak (eltörölve egy év után a középszakaszt).

A 9-12. helyezettek egymás között újabb két kört játszottak le. Mivel a szezon előtt a bajnokságból kizárt MAFC jogerősen visszanyerte az A csoportos tagságot, a B csoportban playoff-rendszerben lejátszott győztes (Marso-Isobau NYKK) automatikusan feljutott, míg a B csoport 2. helyezettje az A csoport 12. helyezettjével játszott osztályozót.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1-8. helyért

3. helyért
Albacomp – Debreceni Vadkakasok 160–144 (96–70, 64–77)

9–12. helyért

Keresztbejátszás

Osztályozó

Soproni Ászok KC – SMAFC-Roto-Elzett 153–147 (71–79, 82–68)

Mivel a Sole-Szedeák nem indult a következő szezonban, a SMAFC pedig nem vállalta önállóan az A csoportot, a B csoport 3. helyén végző PVSK-Panthers is felkerült az A csoportba.

Díjak

Jegyzetek

Kosárlabda-bajnokság évei
2002 a kosárlabdában
2003 a kosárlabdában